Восто́чный Лого́н:
 Восточный Логон — регион в южной части Республики Чад, образован в 2002 году на месте одноимённой префектуры.
  — одна из 14 ранее существовавших префектур Чада, была расформирована в 2002 году.
  (Пе́нде) — река в Центральной Африке, сливаясь с Западным Логоном (Мбере) образует реку Логон.